Mikkel Mena Qvist – calciatore danese
 Ole Qvist – ex calciatore danese
 Trine Qvist – giocatrice di curling danese